Can Bassons és un edifici del municipi de Cervelló (Baix Llobregat) que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Aquest edifici no correspon amb el de la fotografia. Algú es va confondre amb la masia de can Bassons que és ben a prop, fins i tot qui va fer el catàleg de la Generalitat. El seu nom correcte és Can Bonastre o Torre Bonavista. L'edifici està construït damunt l'antiga guixera. Al costat oest i, a prop de la casa, encara es conserva la gran bassa per a contenir l'aigua de la guixera (avui l'interior de la bassa és un hort).

Descripció 
Edificació noucentista, amb algun element modernista, formada per diferents cossos units. El cos principal és de planta baixa i tres pisos i està rematat per una cornisa corba. Davant hi ha altre cos de planta baixa i dos pisos tancat tot ell per galeries d'arcs rebaixats. La casa té nombroses obertures, la majoria de llinda i amb balcó.

Referències 

Patrimoni monumental de Cervelló
Edificis de Cervelló